Le sigle RNB peut correspondre à :
 Revenu national brut, une grandeur statistique utilisée en économie ;
 Radio nationale belge ;
 Radio Nankai Broadcasting, une désignation couramment utilisée à propos de la radio japonaise Nankai Broadcasting ;
 Rassemblement national des bûcherons, un parti politique du Gabon.

Les termes R’n’B, R&B ou RnB peuvent désigner deux genres musicaux :
 Rhythm and blues, genre musical des années 1940 à 1970, combinant des influences du gospel, du blues et du jazz ;
 R'n'B contemporain, genre musical des années 1990 à 2020, combinant des influences du hip-hop, de la soul et de la pop.